Чернин — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Чернин, Александр Михайлович (род. 1960) — венгерский, ранее советский шахматист, гроссмейстер (1985).
 Чернин, Артур Давидович (род. 1939) — российский астрофизик и популяризатор науки.
 Чернин, Велвл (род. 1958) — еврейский поэт (идиш), этнограф, переводчик и литературовед.
 Чернин, Вячеслав Васильевич (1935—2021) — советский и российский гастроэнтеролог, доктор медицинских наук (1969), профессор кафедры факультетской терапии ТверьГМУ, заслуженный врач Российской Федерации (1996).
 Чернин, Оттокар (1872—1932) — австро-венгерский дипломат и государственный деятель.
 Чернин, Питер (род. 1951) — американский бизнесмен и инвестор.
 Чернин, Томаш (род. 1962) — чешский политик.
 Чернин, Хубертус (1956—2006) — австрийский журналист и издатель.

Составная фамилия 
 Кац-Чернин, Елена Давидовна (род. 1957) — австралийский композитор.

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Чернин — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.

 Украина
 Чернин — село в Таращанском районе Киевской области.
 Чернин — село в Заречненском районе Ровненской области.

См. также 
 Чернины — о чешском роде